Hakobjan bzw. Hakobyan ist der Familienname folgender Personen:

 Andranik Hakobjan (* 1981), armenischer Boxer
 Andranik Hakobyan, Geburtsname von Ando Hakob (* 1989), Schweizer Boxer
 Anna Hakobjan (* 1978), armenische Journalistin, Stiftungsvorsitzende, Premierministergattin
 Ara Hakobjan (* 1980), armenischer Fußballspieler
 Davit Hakobjan (* 1993), armenischer Fußballspieler
 Davit Hakobyan (1950–2014), armenischer Politiker

 Harutjun Hakobjan (1918–2005), sowjetisch-armenischer Illusionist
 Mariam Hakobjan (* 1949), armenische Bildhauerin und Malerin
 Mihran Hakobjan (* 1984), armenischer Bildhauer
 Rasmik Hakobjan (* 1996), armenischer Fußballspieler
 Ruzanna Hakobyan, armenische Badmintonspielerin
 Vardan Hakobyan (* 1948), armenischer Autor
 Wladimir Hakobjan (* 1971), armenischer Schachspieler